Дзержинка () — историческая местность Кривого Рога, бывший рабочий посёлок. 

Народное название происходит от рудоуправления имени Ф. Э. Дзержинского, где и проживали работники этого рудника.

История 
Историю ведёт от рабочих посёлков Саксаганского рудника Александра Поля — в начале разработки железных руд Криворожского железорудного бассейна. Дзержинка бурно развивалась вместе с рудником 
в 1950 – 1980-х годах.

Характеристика 
Жилой массив частного сектора и многоквартирных жилых домов, построенных в 1930-1960-х годах, имеет развитую инфраструктуру. Район расположен на границе Металлургического и Саксаганского районов Кривого Рога. На востоке граничит с 95 кварталом, на юго-востоке — с Соцгородом, на юге — с посёлком Победа, на западе — с Городом. Северная и северо-западная граница района примыкает к бывшей промышленной зоне рудоуправления им. Ф. Э. Дзержинского, шахте «Гигант-Глубокая», карьеру «Северный».

Улицы, проспекты 
 проспект Мира;
 проспект Героев-подпольщиков;
 Гетманская улица;
 улица Демиденко.

Источники 
 Энциклопедия Криворожья. — В 2 т. / Сост. В. П. Бухтияров. — Кривой Рог: «ЯВВА», 2005.

Ссылки 
 Дзержинка на Викимапии